Села:
 Мальці — Полтавська область, Кременчуцький район (до 2020 року — Козельщинський район)
 Мальці — Полтавська область, Миргородський район